Sylow peut désigner :
 Ludwig Sylow, un mathématicien norvégien (1832 - 1918),
 la base de Sylow, une notion mathématique,
 les théorèmes de Sylow, des théorèmes mathématiques.